Скотвил има више значења:
 Скотвил (Мичиген)
 Скотвил (Илиноис)